

Toponymes 

 Amaro, une commune italienne ;
 San Amaro, une commune espagnole ;
 Amaro, un woreda en Éthiopie ;
 Amaro, un woreda special en Éthiopie ;
 .

Patronyme 

 Augusto Amaro (1911-?), un footballeur portugais ;
 Mariane Amaro (1993-), une footballeuse portugaise ;
 Mariano Amaro (1915-1978), un footballeur portugais ;
 Melanie Amaro (1992-), une chanteuse américaine ;
 Rubén Amaro, Jr. (1965-), un joueur et dirigeant de baseball américain ;
 Rubén Amaro, Sr. (1936-), un joueur de baseball mexicain ;

personnage de fiction
 Nick Amaro, un personnage de New York, unité spéciale.

Surnom 

 Amândio Felipe da Costa (1986-), un footballeur angolais.

Autre 
Amaro peut aussi désigner :
 Amaro, un type de liqueur.

Patronyme brésilien
Patronyme portugais